Бока де ла Сијера има више значења:

 Бока де ла Сијера (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Бока де ла Сијера (Салтабаранка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику